ACES oder ACeS ist die Abkürzung für:

 Academy Color Encoding System, ein globaler Standard der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zum Austausch digitaler Bilddateien, zur Verwaltung von Farbworkflows und zur Erstellung von Stammdaten für die Auslieferung und Archivierung
 ACES II (Advanced Concept Ejection Seat), Schleudersitz, siehe Schleudersitz #3. Generation (seit 1975)
 Advanced Crew Escape Suit, Druckanzug
 Atomic Clock Ensemble in Space, Experimentallabor
 Automated Camera Effects System, Spezialeffekt-Kamera-System
 ACES Colombia (Aerolíneas Centrales de Colombia), kolumbianische Fluggesellschaft
 ACeS (Asia Cellulare Satellite), Satellitentelefonanbieter

Aces steht für:
 Aces (Asturien), Dorf in Spanien
 Las Vegas Aces (WNBA), ein WNBA-Basketball-Franchise

Computerspiele:
 Aces of the Deep
 Aces of the Pacific
 Aces over Europe

The Aces steht für:

 The Aces (Bluesband), US-amerikanische Blues-Band
 The Aces (Indie Pop-Band), US-amerikanische Indie Pop-Band 
 The Aces (Reggaeband), jamaikanische Band 
 The Aces, Nachfolgeband der britischen Band Anti-Pasti

Siehe auch:
 Aces High
 Four Aces
 Ace

ACES